Desa Tegallega kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tegallega (administrativ by i Indonesien, lat -6,48, long 107,36), Jawa Barat, 
 Desa Tegallega (administrativ by i Indonesien, lat -7,27, long 106,84), Jawa Barat, 
 Desa Tegallega (administrativ by i Indonesien, lat -7,15, long 106,71), Jawa Barat, 
 Desa Tegallega (administrativ by i Indonesien, lat -7,50, long 107,55), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar